Lurio bezeichnet:

 Lurio (Fluss), einen Fluss in Mosambik
 Lurio (Nampula), einen Verwaltungsbezirk im Distrikt Memba, Provinz Nampula, Mosambik
 Lurio (Niassa), einen Verwaltungsbezirk im Distrikt Cuamba, Provinz Niassa, Mosambik
 Lurio-Gürtel, geografische Verwerfung in Mosambik
 Lurio (Cognomen), römischer Cognomina

Lurio  ist der Familienname folgender Personen:

 Don Lurio (1929–2003), italienischer Tänzer und Choreograf